Monte Lera (Valle di Viù) – Monte Lera, montagna dell'alta Valle di Viù (3.355 m).
Monte Lera (Val Ceronda) – Monte Lera, montagna della Val Ceronda (1.368 m).